62-й чемпионат мира по хоккею с шайбой 1998 года проходил в Швейцарии с 1 по 17 мая. Формула проведения чемпионата по сравнению с предыдущим годом претерпела сильные изменения. Число участников было расширено с 12 до 16 команд.

Осенью 1997 года в австрийском городе Клагенфурт был проведён квалификационный турнир.

В предварительном раунде все сборные были поделены на четыре группы по четыре команды и играли по круговой системе. Затем две лучшие сборные из каждой группы были распределены ещё на две группы по четыре команды и снова играли между собой по одному матчу. Команды, занявшие первое и второе места в своей группе, выходили в полуфинал, который состоял из двух личных встреч. Победители полуфиналов в двух встречах определяли чемпиона.

Участвующие команды 
В турнире принимали участие 12 национальных команды из Европы две из Северной Америки и две из Азии. Сборные Казахстана и Австрии прошли через квалификационный турнир 1997, сборные Белоруссии и Швейцарии пришли из группы В, сборная Японии из группы С, как представитель Дальнего Востока а, остальные из группы А чемпионата мира 1997 года.

Предварительный этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Квалификационный этап

Группа E

Группа F

Турнир за 9-12 места

Группа G

Плей-офф

Финал

Статистика

Самые результативные игроки

Лучшие игроки 
 Вратарь:  Ари Суландер
 Защитник:  Франтишек Кучера
 Нападающий:  Петер Форсберг

Символическая сборная турнира

Итоговое положение команд

Чемпион

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1998
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1998
 Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1998

Источники 
 hockeyarchives.info/
 Интернет-архив

Май 1998 года
Спорт в Швейцарии в 1998 году

Международные соревнования по хоккею с шайбой в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Базеле
Международные спортивные соревнования в Цюрихе
Чемпионаты мира в Швейцарии